– 2. cesarz Japonii,  według tradycyjnego porządku dziedziczenia.

Suizei był synem Jimmu i jego żony Himetataraisuzuhime no Mikoto (媛蹈鞴五十鈴媛命). Urodził się w 632 p.n.e. Objął tron cztery lata po śmierci ojca (prawdopodobnie przez te cztery lata trwała wojna pomiędzy braćmi Suizei i Tagishimimi o sukcesję po ojcu). Współcześnie nie wiemy za wiele o jego osobie i o jego życiu, ponieważ w japońskich narodowych kronikach Nihon-shoki i Kojiki znajdujemy jedynie krótką notatkę o jego imieniu i pochodzeniu. Wiadomo tylko, że przeniósł dwór do pałacu Takaoka w okręgu Kazuraki.

Według Kojiki za życia nosił imiona  i . Pojął za żonę  z rodu zarządców okręgu Shiki. Ze związku tego miał syna imieniem , który został jego następcą. Kojiki podaje wiek Suizeia w chwili śmierci na 45 lat, w czym różni się znacząco od Nihongi.

Suizei panował w latach 581 p.n.e.-549 p.n.e.

Mauzoleum cesarza Suizei znajduje się w prefekturze Nara. Nazywa się ono Tsukida no oka no e no misasagi.

Genealogia 
Poniższe drzewo przedstawia wywód Suizeia od bogów Izanagiego i Izanami.

Przypisy

Bibliografia 
 Alexandrowicz, Jerzy and Jan Banzemer. (1902).  Wielka encyklopedya powszechna ilustrowana, Vols. 31-32. 	Warszawa: Druk. Jezierski.   OCLC 255159704
 Ponsonby-Fane, Richard Arthur Brabazon. (1959).   The Imperial House of Japan. Kyoto, Ponsonby Memorial Society.  OCLC 194887
 Titsingh, Isaac. (1834). Nihon Ōdai Ichiran; ou,  Annales des empereurs du Japon.  Paris: Royal Asiatic Society, Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland.  OCLC 5850691

Cesarze Japonii